Rokeby peut désigner plusieurs choses :

Patronyme 

 David Rokeby (né en 1960), artiste canadien ;
 Thomas de Rokeby (), soldat britannique.

Arts 
 La Vénus à son miroir, un tableau de Diego Vélasquez, est désigné par les anglophones comme Rokeby Venus ;
 Rokeby, un poème de Walter Scott.